Списки найкращих футбольних суддів України — символічні реєстри провідних українських арбітрів. У різний час за них відповідали різні офіційні інстанції. Спочатку (1957—1991) з'являлися за підсумком року, зі стартом чемпіонатів незалежної України — за результатами сезону. Зазнавала постійних трансформацій як система формування списків (в абетковому ладі, по місцях), так і кількість рефері у них (від трьох до 20-ти). З дебютного національного чемпіонату (весняний турнір 1992 року) рефері, розміщений на першому місці, отримує «Приз ім. Івана Миронова».

Опитування Секції футболу України

1957 
 1. М. Балакін (Київ)
 2. М. Шляпін (Одеса)
 3. В. Ферузо (Львів)

1958 
 1. О. Малець (Ужгород)
 2. М. Балакін (Київ)
 3. О. Мугурдумов (Київ)

Опитування Федерації футболу України

1959 
 1. М. Балакін (Київ)
 2. О. Цаповецький (Київ)
 3. Б. Шмигельський (Київ)

1960 
 1. М. Пінський (Харків)
 2. О. Цаповецький (Київ)
 3. М. Балакін (Київ)
 4. О. Малець (Ужгород)
 5. С. Файбусович (Харків)
 6. О. Мугурдумов (Київ)
 7. М. Шляпін (Одеса)

1961 

 М. Балакін (Київ)
 Р. Ґазда (Львів)
 М. Кірсанов (Київ)
 О. Малець (Ужгород)
 О. Мугурдумов (Київ)
 М. Пінський (Харків)
 С. Резенкін (Харків)
 С. Файбусович (Харків)
 О. Цаповецький (Київ)
 Б. Шмигельський (Київ)

1962 

 Г. Алексеєв (Харків)
 М. Балакін (Київ)
 Р. Бурнашов (Дніпропетровська обл.)
 А. Забурдаєв (Дніпропетровськ)
 М. Кірсанов (Київ)
 Є. Лепетуха (Донецьк)
 О. Малець (Ужгород)
 С. Прицькер (Запоріжжя)
 М. Смирнов (Луганськ)
 Б. Стрілецький (Донецьк)
 П. Тюриков (Харків)
 В. Ханенко (Львів)
 О. Цаповецький (Київ)
 М. Шляпін (Одеса)
 Б. Шмигельський (Київ)

1963 

 Г. Алексеєв (Харків)
 М. Балакін (Київ)
 А. Васильєв (Харків)
 Р. Ґазда (Львів)
 Я. Дацьо (Івано-Франківськ)
 М. Кірсанов (Київ)
 Ф. Куруць (Ужгород)
 Ю. Маврокордато (Миколаїв)
 О. Малець (Ужгород)
 О. Мугурдумов (Київ)
 М. Пінський (Харків)
 С. Прицькер (Запоріжжя)
 С. Раздорожнюк (Одеса)
 М. Смирнов (Луганськ)
 Б. Стрілецький (Донецьк)
 В. Фролов (Київ)
 В. Ханенко (Львів)
 О. Цаповецький (Київ)
 М. Шляпін (Одеса)
 Б. Шмигельський (Київ)

1964 

 М. Балакін (Київ)
 А. Васильєв (Харків)
 Ю. Вінцентик (Полтава)
 І. Вознюк (Житомир)
 Р. Ґазда (Львів)
 М. Кірсанов (Київ)
 О. Малець (Ужгород)
 О. Мугурдумов (Київ)
 В. Остроухов (Донецьк)
 Г. Петрович (Миколаїв)
 М. Пінський (Харків)
 С. Прицькер (Запоріжжя)
 С. Раздорожнюк (Одеса)
 Б. Стрілецький (Донецьк)
 В. Фролов (Київ)
 В. Ханенко (Львів)
 О. Цаповецький (Київ)
 М. Шевцов (Запоріжжя)
 М. Шляпін (Одеса)
 Б. Шмигельський (Київ)

1965 
 М. Балакін (Київ)
 М. Бромберг (Вінниця)
 А. Васильєв (Харків)
 Ю. Вінцентик (Полтава)
 І. Вознюк (Житомир)
 М. Геді (Ужгород)
 А. Гладкий (Дніпропетровськ)
 Р. Ґазда (Львів)
 М. Кірсанов (Київ)
 Є. Лепетуха (Донецьк)
 О. Мугурдумов (Київ)
 Г. Петрович (Миколаїв)
 М. Пінський (Харків)
 І. Сидоренко (Херсон)
 М. Смирнов (Луганськ)
 П. Тюриков (Харків)
 О. Цаповецький (Київ)
 М. Шевцов (Запоріжжя)
 М. Шляпін (Одеса)
 Б. Шмигельський (Київ)

1966 
 Г. Алексеєв (Харків)
 М. Балакін (Київ)
 І. Вознюк (Житомир)
 М. Геді (Ужгород)
 А. Гладкий (Дніпропетровськ)
 Я. Дацьо (Івано-Франківськ)
 О. Істомін (Донецьк)
 М. Кірсанов (Київ)
 М. Коняхін (Одеса)
 Ю. Маврокордато (Миколаїв)
 О. Мугурдумов (Київ)
 С. Прицькер (Запоріжжя)
 М. Смирнов (Луганськ)
 С. Файбусович (Харків)
 В. Фролов (Київ)
 В. Ханенко (Львів)
 О. Цаповецький (Київ)
 М. Шевцов (Запоріжжя)
 Б. Шмигельський (Київ)
 Є. Шпаргала (Львів)

Опитування Комітету фізкультури та спорту України

1967 
 1. О. Цаповецький (Київ)
 2. М. Пінський (Харків)
 3. П. Тюриков (Харків)

1968 
 1. Б. Стрілецький (Донецьк)
 2. А. Гладкий (Дніпропетровськ)
 3. М. Пінський (Харків)

Опитування Федерації футболу України

1969 
 Г. Алексеєв (Харків)
 Я. Баликін (Дніпропетровськ)
 І. Боднар (Ужгород)
 М. Бромберг (Вінниця)
 О. Вайнберг (Хмельницький)
 А. Васильєв (Харків)
 І. Вознюк (Житомир)
 А. Гладкий (Дніпропетровськ)
 О. Істомін (Донецьк)
 І. Качар (Київ)
 М. Коняхін (Одеса)
 Ю. Маврокордато (Миколаїв)
 О. Мугурдумов (Київ)
 С. Прицькер (Запоріжжя)
 І. Сидоренко (Херсон)
 М. Смирнов (Луганськ)
 Б. Стрілецький (Донецьк)
 П. Тюриков (Харків)
 В. Ханенко (Львів)
 О. Цаповецький (Київ)

1970 
 Я. Баликін (Дніпропетровськ)
 А. Васильєв (Харків)
 К. Віхров (Київ)
 А. Гладкий (Дніпропетровськ)
 Н. Заславчик (Кримська обл.)
 І. Качар (Київ)
 М. Коняхін (Одеса)
 О. Кохановський (Житомир)
 М. Кусень (Львів)
 А. Кущенко (Донецька обл.)
 О. Малець (Ужгород)
 В. Марченко (Харків)
 М. Пінський (Харків)
 А. Поливода (Миколаїв)
 І. Сидоренко (Херсон)
 М. Смирнов (Ворошиловград)
 Б. Стрілецький (Донецьк)
 В. Ханенко (Львів)
 О. Цаповецький (Київ)
 Е. Яковлєв (Донецька обл.)

1971 
 Я. Баликін (Дніпропетровськ)
 М. Бромберг (Вінниця)
 А. Васильєв (Харків)
 К. Віхров (Київ)
 А. Гладкий (Дніпропетровськ)
 М. Кірсанов (Київ)
 М. Кусень (Львів)
 Г. Михайлевич (Кіровоград)
 А. Пейкришвілі (Донецьк)
 М. Пінський (Харків)
 А. Поливода (Миколаїв)
 Ю. Сергієнко (Харків)
 М. Смирнов (Ворошиловград)
 Б. Стрілецький (Донецьк)
 О. Цаповецький (Київ)

1972 
 Я. Баликін (Дніпропетровськ)
 О. Борисов (Миколаїв)
 М. Бреєв (Чернівці)
 А. Васильєв (Харків)
 К. Віхров (Київ)
 І. Качар (Київ)
 М. Кусень (Львів)
 О. Мугурдумов (Київ)
 А. Пейкришвілі (Донецьк)
 М. Пінський (Харків)
 Ю. Романов (Одеса)
 Ю. Сергієнко (Харків)
 М. Смирнов (Ворошиловград)
 О. Цаповецький (Київ)
 Е. Яковлєв (Донецька обл.)

1973 
 1. Я. Баликін (Дніпропетровськ)
 2. Б. Стрілецький (Донецьк)
 3. Ю. Сергієнко (Харків)
 4. А. Васильєв (Харків)
 5. І. Качар (Київ)
 6. О. Борисов (Миколаїв)
 7. Б. Швецов (Київ)
 8. Г. Алексеєв (Харків)
 9. К. Віхров (Київ)
 10. В. Мезенський (Ворошиловград)
 11. В. Ткаченко (Харків)
 12. М. Кірсанов (Київ)
 13. А. Пейкришвілі (Донецьк)
 14. В. Грінберг (Київ)
 15. М. Бреєв (Чернівці)
 16. М. Кусень (Львів)

1974 
 1. К. Віхров (Київ)
 2. Я. Баликін (Дніпропетровськ)
 3. А. Васильєв (Харків)

1975 
 Я. Баликін (Дніпропетровськ)
 М. Бреєв (Чернівці)
 К. Вихров (Київ)
 В. Грінберг (Київ)
 І. Качар (Київ)
 М. Кусень (Львів)
 А. Поливода (Миколаїв)
 Ю. Сергієнко (Харків)
 Б. Стрілецький (Донецьк)
 О. Теметєв (Ужгород)

1976 
 Я. Баликін (Дніпропетровськ)
 М. Бреєв (Чернівці)
 К. Віхров (Київ)
 В. Грінберг (Київ)
 М. Кусень (Львів)
 Д. Мізерний (Донецьк)
 А. Поливода (Миколаїв)
 Ю. Сергієнко (Харків)
 Б. Стрілецький (Донецьк)
 М. Ступар (Івано-Франківськ)

1977 
 Я. Баликін (Дніпропетровськ)
 М. Бреєв (Чернівці)
 К. Віхров (Київ)
 І. Качар (Київ)
 М. Кусень (Львів)
 А. Маяцький (Черкаси)
 Ю. Сергієнко (Харків)
 М. Ступар (Івано-Франківськ)
 О. Теметєв (Ужгород)
 Б. Швецов (Київ)

1978 
 1. М. Ступар (Івано-Франківськ)
 2. М. Кусень (Львів)
 3. К. Віхров (Київ)

1979 
 1. М. Ступар (Івано-Франківськ)
 2. К. Віхров (Київ)
 3. Ю. Сергієнко (Харків)

1980 
 1. М. Ступар (Івано-Франківськ)
 2. Ю. Сергієнко (Харків)
 3. К. Віхров (Київ)

1981 
 1. М. Ступар (Івано-Франківськ)
 2. О. Теметєв (Ужгород)
 3. Ю. Сергієнко (Харків)

1982 
 1. Ю. Сергієнко (Харків)
 2. В. Грінберг (Київ)
 3. К. Віхров (Київ)

1983 
 1. Ю. Сергієнко (Харків)
 2. М. Ступар (Івано-Франківськ)
 3. О. Теметєв (Ужгород)

1984 
 1. М. Ступар (Івано-Франківськ)
 2. М. Кусень (Львів)
 3. О. Теметєв (Ужгород)

1985 
 1. М. Ступар (Івано-Франківськ)
 2. О. Теметєв (Ужгород)
 3. М. Кусень (Львів)

1986 
 1. М. Ступар (Івано-Франківськ)
 2. О. Теметєв (Ужгород)
 3. П. Кобичик (Чернівці)
 4. Г. Ільяков (Сімферополь)
 5. Є. Школа (Луцьк)
 6. Я. Грисьо (Львів)
 7. В. Попович (Закарпатська обл.)
 8. В. Баглай (Київ)
 9. В. Лужанинов (Хмельницький)
 10. Л. Бавикін (Харків)

1987 
 1. П. Кобичик (Чернівці)
 2. В. Лисенко (Одеса)
 3. Ю. Сергієнко (Харків)
 4. Г. Ільяков (Сімферополь)
 5. М. Ступар (Івано-Франківськ)
 6. А. Попов (Київ)
 7. О. Балакін (Київ)
 8. В. Звягинцев (Донецьк)
 9. Є. Школа (Луцьк)
 10. В. Попович (Закарпатська обл.)

1988 
 1. В. Лисенко (Одеса) – 48 очок (9 перших місць + 9 других + 3 треті)
 2. П. Кобичик (Чернівці) – 37
 3. М. Ступар (Івано-Франківськ) – 26

1989 
 Л. Бавикін (Харків)
 Я. Грисьо (Львів)
 О. Дегтярьов (Одеса)
 Г. Ільяков (Сімферополь)
 Є. Канана (Донецьк)
 П. Кобичик (Чернівці)
 А. Попов (Київ)
 В. П’яних (Донецьк)
 М. Ступар (Івано-Франківськ)
 В. Туховський (Сімферополь)

1990 
 В. Авдиш (Сімферополь)
 А. Арановський (Київ)
 Л. Бавикін (Харків)
 Я. Грисьо (Львів)
 Г. Ільяков (Сімферополь)
 Є. Канана (Донецьк)
 О. Литвиненко (Київ)
 А. Попов (Київ)
 М. Сидор (Львів)
 І. Ярменчук (Київ)

Опитування Держкомітету фізкультури та спорту України

1991 
 1. Я. Грисьо (Львів)
 2. В. П’яних (Донецьк)
 3. П. Кобичик (Чернівці)
 4. Л. Бавикін (Харків)
 5. Є. Канана (Донецьк)
 6. В. Авдиш (Сімферополь)
 7. І. Ярменчук (Київ)
 8. М. Сидор (Львів)
 9. А. Арановський (Київ)

Опитування Федерації футболу України

1992 (весна) 
 1. В. Онуфер (Ужгород)
 2. К. Панчик (Сімферополь)
 3. Л. Бавикін (Харків)
 4. Є. Канана (Донецьк)
 5. В. Лисенко (Одеса)
 6. В. Шевченко (Київська обл.)
 7. Я. Грисьо (Львів)
 8. В. Авдиш (Сімферополь)
 9. В. Головко (Дніпропетровськ)
 10. В. Туховський (Сімферополь)

1992/93 
 В. Авдиш (Сімферополь)
 Л. Бавикін (Харків)
 Р. Зань (Львів)
 В. Лисенко (Одеса)
 В. Онуфер (Ужгород)
 К. Панчик (Сімферополь)
 В. П’яних (Донецьк)
 С. Сельменський (Ужгород)
 М. Сидор (Львів)
 С. Татулян (Київ)

1993/94 
 В. Авдиш (Сімферополь)
 А. Арановський (Київ)
 В. Дердо (Одеська обл.)
 В. Звягинцев (Донецьк)
 К. Панчик (Сімферополь)
 В. Стоян (Луганська обл.)
 С. Татулян (Київ)
 В. Туховський (Сімферополь)
 О. Тютюн (Київська обл.)
 І. Ярменчук (Київ)

1994/95 
 І. Горожанкін (Кіровоград)
 Я. Грисьо (Львів)
 В. Дердо (Одеська обл.)
 В. Мельничук (Сімферополь)
 В. Онуфер (Ужгород)
 В. П’яних (Донецьк)
 С. Сельменський (Ужгород)
 С. Татулян (Київ)
 В. Шевченко (Київська обл.)
 І. Ярменчук (Київ)

1995/96 
 1. С. Татулян (Київ)
 2. В. Онуфер (Ужгород)
 3. І. Хиблін (Хмельницький)
 4. І. Ярменчук (Київ)
 5. В. Мельничук (Сімферополь)

Опитування Професіональної футбольної ліги України

1996/97 
 1. С. Татулян (Київ)
 2. В. Авдиш (Сімферополь)
 3. І. Ярменчук (Київ)
 4. В. П’яних (Донецьк)
 5. В. Догадайло (Київ)
 6. А. Арановський (Київ)
 7. С. Дзюба (Київ)
 8. С. Шебек (Київ)
 9. Я. Грисьо (Львів)
 10. К. Панчик (Сімферополь)

1997/98 
 1. С. Татулян (Київ)
 2. А. Жосан (Херсон)
 3. В. Онуфер (Ужгород)

1998/99 
 1. С. Татулян (Київ)
 2. І. Горожанкін (Кіровоград)
 3. В. Онуфер (Ужгород)

1999/00 
 1. В. Онуфер (Ужгород)
 2. В. Мельничук (Сімферополь)
 3. В. Шевченко (Київська обл.)

2000/01 
 1. В. Мельничук (Сімферополь)
 2. В. Онуфер (Ужгород)
 3. Г. Коваленко (Київ)

2001/02 
 1. В. Мельничук (Сімферополь) – 34 (10+1+2)
 2. С. Шебек (Київ) – 11 (1+3+2)
 3. В. Онуфер (Ужгород) – 8 (1+2+1)
 4. В. Годулян (Одеса) – 7 (0+3+1)
 5. І. Іщенко (Київ) – 5 (0+2+1)
 6. А. Шандор (Львів) – 4 (1+0+1)
 7. О. Орєхов (Київ) – 3 (1+0+0)
 8. О. Кран (Харків) – 3 (0+1+1)
 9. І. Хиблін (Хмельницький) – 3 (0+1+1)
 10. А. Куцев (Київ) – 2 (0+1+0)
 11. В. Шевченко (Київська обл.) – 2 (0+0+2)
 12. А. Жосан (Херсон) – 1 (0+0+1)
 13. Г. Коваленко (Київ) – 1 (0+0+1)

2002/03 
 1. С. Шебек (Київ)
 2. О. Орєхов (Київ)
 3. В. Курганов (Кіровоградська обл.)
 4. В. Онуфер (Ужгород)

2003/04 
 1. І. Іщенко (Київ) – 26 (6+3+2)
 2. С. Шебек (Київ) – 26 (5+5+1)
 3. С. Дзюба (Київ) – 26 (4+4+6)

2004/05 
 1. І. Іщенко (Київ) – 28 (8+2+0)
 2. О. Орєхов (Київ) – 11 (2+1+3)
 3. В. Мельничук (Сімферополь) – 10 (2+1+2)
 4. А. Шандор (Львів) – 9 (1+2+2)
 5. С. Шебек (Київ) – 8 (1+2+1)
 6. А. Жосан (Херсон) – 5 (1+1+0)
 7. С. Берізка (Київ) – 5 (0+2+1)
 8. О. Зубарєв (Донецька обл.) – 5 (0+2+1)
 9. В. Годулян (Одеса) – 4 (0+0+4)
 10. О. Кран (Харків) – 3 (1+0+0)
 11. В. Жуков (Донецьк) – 3 (0+1+1)
 12. Є. Абросимов (Одеса) – 2 (0+1+0)
 13. С. Дзюба (Київ) – 2 (0+1+0)
 14. О. Деревинський (Київ) – 1 (0+0+1)

2005/06 
 1. І. Іщенко (Київ)
 2. А. Жосан (Херсон)
 3. О. Орєхов (Київ)
 4. А. Шандор (Львів)
 5. В. Годулян (Одеса)
 6. В. Сіренко (Сімферополь)
 7. В. Жуков (Донецьк)
 8. С. Берізка (Київ)
 9. Є. Абросимов (Одеса)
 10. І. Ярменчук (Київ)
 11. Л. Михел (Словаччина)

2006/07 
 1. А. Шандор (Львів) – 14
 2. І. Іщенко (Київ) – 11
 3. О. Орєхов (Київ) – 10

2007/08 
 1. О. Орєхов (Київ) – 25
 2. І. Іщенко (Київ) – 11
 3. А. Шандор (Львів) – 8

Опитування Української прем’єр-ліги

2008/09 
 1. А. Шандор (Львів) – 28 (5+5+3)
 2. І. Іщенко (Київ) – 24 (5+3+3)
 3. Є. Венгер (Київ) – 14 (3+2+1)
 4. О. Орєхов (Київ) – 12 (2+2+2)
 5. Ю. Можаровський (Львів) – 11 (1+1+6)
 6. В. Годулян (Одеса) – 7 (0+3+1)

2009/10 
 1. В. Швецов (Одеса) – 15 (4+1+1)
 2. О. Деревинський (Київ) – 12 (3+1+1)
 3. І. Іщенко (Київ) – 11 (2+2+1)
 4. Ю. Можаровський (Львів) – 10 (3+0+1)
 5. Є. Геренда (Івано-Франківська обл.) – 10 (1+2+3)
 6. А. Шандор (Львів) – 8 (2+1+0)
 7. Ю. Грисьо (Львів) – 8 (0+4+0)
 8. Є. Венгер (Київ) – 7 (1+1+2)
 9. В. Годулян (Одеса) – 6 (0+1+4)
 10. С. Даньковський (Київ) – 4 (0+1+2)
 11. С. Бойко (Київська обл.) – 3 (0+1+1)
 12. О. Дердо (Одеська обл.) – 2 (0+1+0)

2010/11 
 1. В. Швецов (Одеса) – 38 (7+8+1)
 2. Ю. Можаровський (Львів) – 25 (3+5+6)
 3. А. Шандор (Львів) – 12 (1+3+3)
 4. І. Іщенко (Київ) – 7 (2+0+1)
 5. С. Бойко (Київська обл.) – 4 (1+0+1)
 6. О. Дердо (Одеська обл.) – 4 (1+0+1)
 7. О. Деревинський (Київ) – 4 (1+0+1)
 8. Д. Жуков (Донецьк) – 2 (0+0+2)

2011/12 
 1. А. Абдула (Харків) – 21 (5+2+2)
 2. В. Швецов (Одеса) – 20 (4+4+0)
 3. А. Жабченко (Сімферополь) – 6 (2+0+0)
 4. Ю. Вакс (Сімферополь) – 6 (1+1+1)
 5. В. Годулян (Одеса) – 6 (1+1+1)
 6. Ю. Можаровський (Львів) – 6 (1+1+1)
 7. С. Бойко (Київська обл.) – 6 (1+0+3)
 8. Я. Козик (Закарпатська обл.) – 6 (0+3+0)
 9. О. Дердо (Одеська обл.) – 5 (1+0+2)
 10. К. Труханов (Харків) – 3 (0+0+3)
 11. Ю. Грисьо (Львів) – 2 (0+1+0)
 12. С. Даньковський (Київ) – 2 (0+1+0)
 13. Д. Кутаков (Київська обл.) – 2 (0+1+0)
 14. В. Романов (Дніпропетровськ) – 2 (0+1+0)
 15. Є. Арановський (Київ) – 1 (0+0+1)
 16. Ю. Мосейчук (Чернівці) – 1 (0+0+1)
 17. А. Шандор (Львів) – 1 (0+0+1)

2012/13 
 1. Ю. Можаровський (Львів) – 25
 2. В. Годулян (Одеса) – 16
 3. Є. Арановський (Київ) – 13

2013/14 
 1. Ю. Можаровський (Львів) – 19
 2. А. Абдула (Харків) – 16
 3. Є. Арановський (Київ) – 11

2014/15 
 1. Є. Арановський (Київ) – 10
 2. В. Романов (Дніпропетровськ) – 9
 3. А. Жабченко (Хмельницький) – 8

2015/16 
 1. А. Абдула (Харків) – 32
 2. О. Іванов (Донецька обл.) – 28
 3. Ю. Можаровський (Львів) – 9

2016/17 
 1. А. Абдула (Харків)
 2. Ю. Можаровський (Львів)
 3. К. Труханов (Харків)
 4. С. Берізка (Київ)
 5. Д. Кутаков (Київська обл.)
 6. Є. Арановський (Київ)
 7. М. О. Балакін (Київ)
 8. Я. Козик (Закарпатська обл.)
 9. К. Монзуль (Харків)
 10. А. Жабченко (Хмельницький)

2017/18 
 1. Ю. Можаровський (Львів)
 2. К. Труханов (Харків)
 3. В. Романов (Дніпро)
 4. Є. Арановський (Київ)
 5. К. Монзуль (Харків)
 6. М. Кривоносов (Київ)
 7. М. О. Балакін (Київ)
 8. А. Абдула (Харків)
 9. С. Бойко (Київська обл.)
 10. Д. Кутаков (Київська обл.)
 11. О. Дердо (Одеська обл.)
 12. Д. Бондаренко (Одеса)
 13. Ю. Грисьо (Львів)
 14. В. Новохатній (Київ)

2018/19 
 1. А. Абдула (Харків) – 10
 2. Ю. Можаровський (Львів) – 6
 3. К. Труханов (Харків) – 5

2019/20 
 1. К. Монзуль (Харків) – 21
 2. В. Романов (Дніпро) – 10
 3. Є. Арановський (Київ) – 7

Табель про ранги 

Загалом у всіх реєстрах (1957—2016/17) зустрічаються прізвища 137-ми рефері. Найчастіше на першому місці (7 разів) опинявся івано-франківець М. Ступар.
 Усі арбітри, які потрапляли до списків:
 Кількість потраплянь — Арбітри
 13 разів у списках — М. Ступар
 12 — О. Цаповецький, К. Вихров, Ю. Сергієнко
 11 — М. Пінський, М. Кусень
 10 — А. Васильєв, В. Онуфер, Б. Стрілецький
 9 — М. Балакін, І. Іщенко, А. Шандор, Я. Баликін
 8 — О. Мугурдумов, М. Кірсанов, Ю. Можаровський
 7 — О. Малець, М. Смирнов, Я. Грисьо, І. Ярменчук, С. Татулян, В. Годулян, О. Орєхов
 6 — М. Шляпін, Л. Бавикін, Б. Шмигельський, О. Теметєв, В. Авдиш, В. Мельничук, І. Качар
 5 — В. Ханенко, П. Кобичик, А. Гладкий, В. П’яних, С. Шебек, Є. Арановський, М. Бреєв
 4 — Р. Ґазда, Г. Алексеєв, В. Лисенко, С. Прицькер, П. Тюриков,  Г. Ільяков, Є. Канана, А. Арановський, К. Панчик, В. Шевченко, А. Жосан, А. Абдула, А. Поливода, В. Грінберг
 3 — І. Вознюк, М. Бромберг, І. Сидоренко, А. Пейкришвілі, А. Попов, В. Туховський, М. Сидор, С. Дзюба, С. Берізка, О. Деревинський, В. Швецов, С. Бойко, О. Дердо, А. Жабченко
 2 — С. Файбусович, Є. Лепетуха, Ю. Маврокордато, С. Раздорожнюк, В. Фролов, Ю. Вінцентик, Г. Петрович, М. Шевцов, М. Коняхін, Е. Яковлєв, О. Борисов, Б. Швецов, В. Звягинцев, С. Сельменський, В. Дердо, І. Горожанкін, І. Хиблін, Г. Коваленко, О. Кран, В. Попович, Є. Школа, В. Жуков, Є. Абросимов, Є. Венгер, Ю. Грисьо, С. Даньковський, Я. Козик, К. Труханов, Д. Кутаков, В. Романов
 1 — В. Ферузо, С. Резенкін, Р. Бурнашов, А. Забурдаєв, Я. Дацьо, Ф. Куруць, В. Остроухов, М. Геді, І. Боднар, О. Вайнберг, О. Істомін, Н. Заславчик, О. Кохановський, А. Кущенко, В. Марченко, Г. Михайлевич, Ю. Романов, В. Мезенський, В. Лужанинов, В. Ткаченко, Д. Мізерний, А. Маяцький, О. Балакін, О. Дегтярьов, О. Литвиненко, В. Головко, Р. Зань, В. Стоян, О. Тютюн, В. Догадайло, А. Куцев, В. Курганов, О. Зубарєв, В. Сіренко, Л. Михел, Є. Геренда, Д. Жуков, Ю. Вакс, Ю. Мосейчук, О. Іванов, М. О. Балакін, К. Монзуль

Джерела 
 Анатолій Скоробагатько. Спортивні опитування: Україна та світ. — К.: [самвидав], 2001. — 82 с.
 Найсильніші серед найпро… найпринциповіших // Молодь України. — 2016. — №№27-28 (19720), 22 липня. — С. 8.

Посилання 
 П’ять номінацій + «33 найкращих» 
 Із далекого 1957-го 
 Марлос, Пятов, Хацкевич, Циганков і Можаровський — лауреати сезону!
 Тайсон, Пятов, Супряга, Скрипник, Монзуль – лауреати сезону!

Див. також 
 Список найкращих футбольних суддів СРСР

Українські футбольні нагороди
Списки:Футбол